Agkistrognathus est un genre éteint de thalattosauriens, de la famille des Thalattosauridae, qui a vécu au cours du Trias inférieur et moyen en Colombie-Britannique, au Canada.

Il n'existe qu'une seule espèce connue dans ce genre, Agkistrognathus campbelli.

Systématique 
Le genre Agkistrognathus et l'espèce Agkistrognathus campbelli ont été décrits en 1993 par  et .

Étymologie 
Le nom du genre se traduit par « crochet mâchoire » tandis que le nom de l'espèce se réfère à Bob Campbell, le membre de l'équipe qui a découvert le spécimen type.

Description

Classification 
La phylogénie présentée ici suit Haaramo (2004) et Wu  (2009) :

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 Genre Agkistrognathus :
 
 
 Espèce Agkistrognathus campelli :
 
 

Diapside du Trias
Vertébré du Trias inférieur
Vertébré du Trias moyen
Genre de thalattosauriens (nom scientifique)
Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 1993